Facchini ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Facchini (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Fiorenzo Facchini (* 1929), italienischer Paläoanthropologe und katholischer Priester
 Francesco Facchini (1788–1852), italienischer Arzt und Botaniker
 Giacomo Facchini (1897–unbekannt), brasilianischer Fußballspieler
 Josè Facchini (* 1972), italienischer Squashspieler
 Patrick Facchini (* 1988), italienischer Radrennfahrer